Cinema:
 Watchers (pel·lícula), pel·lícula de 1988 dirigida per Jon Hess
 The Watcher (títol en català: Joc assassí), pel·lícula de 2000 dirigida per Joe Charbanic
 The Watcher (pel·lícula de 2016), pel·lícula dirigida per Ryan Rothmaier
 Watcher (pel·lícula), pel·lícula de 2022 dirigida per Chloe Okuno

 Televisió:
 Watcher (sèrie de televisió), sèrie de televisió sud-coreana de 2019
 The Watcher (sèrie de televisió), sèrie de televisió estatunidenca de 2022
 The Watchers on the Wall, novè episodi de la quarta temporada de la sèrie Game of Thrones

 Miscel·lània:
 Watchers (novel·la), novel·la de suspens de 1987 escrita per Dean Koontz
 The Watcher (cançó), cançó de Dr. Dre del seu àlbum de 1999 2001